Mourer ist der Familienname folgender Personen:

 Cécile Mourer-Chauviré (* 1939), französische Paläontologin
 Jean-Pierre Mourer (1897–1947), französischer Politiker
 Victor Nicolas Mourer (1764–1809), französischer Politiker